

Antiguidade
Canaã - território histórico, no actual Israel

Cananeus — habitantes do antigo reino de Canaã

Canaã (filho de Cam) — neto de Noé e ancestral bíblico dos cananeus

Artes
Canaã (livro) - livro de Graça Aranha
Canaan (álbum) - álbum do cantor e compositor brasileiro de gospel Sérgio Lopes
Vale do Canaã - filme brasileiro baseado no livro de Graça Aranha

Geografia do Brasil

Municípios
Canaã (Minas Gerais)
Canaã dos Carajás - no Pará
Nova Canaã - na Bahia
Nova Canaã do Norte - no Mato Grossso
Nova Canaã Paulista - em São Paulo
São Roque do Canaã - no Espírito Santo

Bairros
Canaã (Belo Horizonte) — em Minas Gerais
Canaã (Ibirité) — em Minas Gerais
Canaã (Ipatinga) — em Minas Gerais
Canaã (Maceió) — no estado de Alagoas
Jardim Canaã III — em Dourados, estado do Mato Grosso Do Sul

Outros usos
Canaan (Connecticut) — região censo-designada nos Estados Unidos
Canaan Sodindo Banana (1936-2003) — primeiro presidente do Zimbábue
Cão de Canaã — raça de cães originária de Israel

Desambiguações de topônimos

cs:Kenaan (rozcestník)
de:Kanaan (Begriffsklärung)
ja:カナン (曖昧さ回避)
nl:Kanaän
no:Canaan
ru:Ханаан (значения)
uk:Ханаан (значення)